Мото Гран-Прі Валенсії 2014 року, офіційна назва Gran Premio de la Comunitat Valenciana — останній, вісімнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 6—8 листопада 2014 року на трасі Рікардо Тормо, розташованому у муніципалітеті Честе в провінції Валенсія у Іспанії. Етап став 16-м в історії Гран-Прі Валенсії. На ньому визначалась доля чемпіонства у класі Moto3.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 120,15 км (30 кіл).

У гонці по вайлд-кард виступили італієць Мікеле Пірро, тест-пілот команди «Ducati Corse» (6 гонка у сезоні) та француз Ренді де Пуньє, тест-пілот команди «Team Suzuki MotoGP», яка з наступного сезону повертається у MotoGP (дебютна гонка у сезоні для гонщика та команди).

Марк Маркес достроково став чемпіоном світу у класі, а Дані Педроса своїм сходом на попередньому етапі вибув з боротьби за друге місце, тому для них турнірного значення гонка не мала. Не вирішеною була доля лише 2-го місця, де розгорнулась боротьба між гонщиками команди «Movistar Yamaha MotoGP» Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо.

Найкращий час у кваліфікації показав Россі. Цей поул став для нього першим за останні чотири роки з моменту Гран-Прі Франції-2010 та 50-м у кар'єрі в «королівському» класі.

Старт гонки несподівано виграв Андреа Іаноне з команди «Pramac Racing», наздогін якому кинулись Валентіно Россі, Марк Маркес та Хорхе Лоренсо. Іаноне очолював гонку третину дистанції, 10 кіл. На десятому колі Маркес обігнав Россі, а на наступному — і Іаноне, вийшовши в лідери. На наступному колі Андреа припустився помилки, і його обігнали Россі з Педросою. У такій послідовності і фінішувала перша трійка.

Перемога Маркеса стала 13-ю у сезоні, і за цим показником він перевершив досягнення Міка Дуейна, яке той встановив у сезоні 1997.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 108,135 км (27 кіл).

Лідеру сезону Тіто Рабат на попередньому етапі достроково став чемпіоном світу, тому в турнірному плані гонка мала значення лише для визначення володаря другого місця. Сам же Рабат виступав на повністю чорному мотоциклі у чорному комбінезоні, а назви спонсорів та номер були нанесені золотистим кольором.

У гонці по wild card виступив француз Лукас Махьяс (третя гонка у сезоні), його земляк Флоріан Маріно продовжив заміняти у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі.

Зі старту гонки сформувалась група лідерів із трьох гонщиків: Тіто Рабат очолив заїзд, швейцарець Том Люті сів йому на хвості, третім їхав француз Йоан Зарко. Маверік Віньялес на першому ж колі врізався у Міку Калліо і обоє вилетіли у гравій, припинивши гонку. Калліо був настільки невдоволений цим фактом, що удостоїв молодого іспанця демонстрацією середнього пальця. Група лідерів проїхала без змін майже всю гонку. Лише на останніх колах Люті кілька разів обганяв Рабата, але останній в наступних поворотах повертав собі лідерство. Кульмінація гонки наступила на останньому повороті останнього кола: Тіто Рабат першим вийшов з повороту на фінішну пряму, проте чомусь сповільнився, чим скористався Томас Люті, який вискочив з-за спини іспанця і першим перетнув фінішну лінію. Це відбулось настільки несподівано для Тіто, що перші кілька секунд той їхав, схопившись руками за шолом.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 96,12 км (24 кола).

На етапі по вайлд кард виступили іспанська гонщиця Марія Еррера (третя гонка у сезоні) та аргентинець Габріель Родріго (сьома гонка за сезон). Іспанець Альберт Аренас замінив у команді «Calvo Team» Еріка Гранадо (дебют у змаганнях серії MotoGP).

У гонці вирішувалась доля чемпіонського титулу в класі: лідеру сезону Алексу Маркесу в разі перемоги його основного суперника Джека Міллера достатньо було фінішувати на 3-му місці, щоб стати чемпіоном.

Міллер, над яким тяжів результат, зі старту гонки вирвався у лідери. За ним їхав іспанець Ісаак Віньялес, Маркес же розташувався на третьому місці, стримуючи атаки Данні Кента та Нікколо Антонеллі (володаря поулу). Більше половини гонки Міллер їхав першим, після чого його ненадовго обігнав Віньялес. Проте за 3 кола до фінішу Джек повернув собі лідерство, фінішувавши першим. Віньялес приїхав другим, Маркес закінчив гонку на третьому місці, чого виявилось достатньо для перемоги у загальному заліку, де він випередив Міллера всього на 2 очки.

Перемога Маркеса в класі Moto3 стала першим випадком в 66-річній історії змагань MotoGP, коли чемпіонами світу стали два рідних брати. Натомість перемога Міллера та лише третє місце Маркеса дозволили «KTM» випередити «Honda» та здобути Кубок конструкторів.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Цікаві факти 
У класі MotoGP Андреа Іаноне виступав у шоломі, виконаному у кольорах та з логотипом футбольного клубу «AC Milan», який він отримав з рук Барбари Берлусконі, віце-президента команди.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Валенсії
2014
Валенсія
Листопад 2014